Derksen ist der Familienname folgender Personen:
 Duane Derksen (* 1968), kanadischer Eishockeytorwart
 Geert-Jan Derksen (* 1975), niederländischer Ruderer
 Gijsbertus Derksen (1870–1920), niederländischer Maler, Zeichner und Aquarellist
 Harm Derksen (* 1970), niederländisch-US-amerikanischer Mathematiker

 Johan Derksen (* 1949), niederländischer Fußballer und Sportredakteur
 Johannes Derksen (1898–1973), deutscher Schriftsteller und katholischer Priester
 Robert-Jan Derksen (* 1974), niederländischer Profigolfer
 Simon Derksen (* 1983), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler

Derksen steht als Kurzbezeichnung für
 Kleines privates Lehrinstitut Derksen